Heinrich Gottlieb Tzschirner – teologo tedesco
 Liza Tzschirner – attrice tedesca
 Samuel Tzschirner – rivoluzionario, avvocato e politico tedesco